Hello Operator – singolo dei The White Stripes del 2000, dall'album De Stijl
Hello Operator – gruppo musicale alternative rock canadese